Osoby o tym nazwisku:
 Anton Kulikowski – rosyjski siatkarz
 Czesław Kulikowski – polski harcerz, prawnik i dyplomata
 Juliusz Lech Kulikowski – polski  biocybernetyk i inżynier biomedyczny
 Lucjan Kulikowski – polski pilot wojskowy
 Roman Kulikowski – polski profesor nauk technicznych
 Sławomir Kulikowski – polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 Stefan Leopold Kulikowski – polski wydawca, kolekcjoner sztuki i fotografik
 Tadeusz Franciszek Kulikowski – polski żołnierz
 Walery Kulikowski – polski inżynier, naczelnik powstańczy Kowna

Inne:
 Kulikowski – herb szlachecki